Улица Крыле́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о советском государственном и партийном деятеле Николае Васильевиче Крыленко (1885—1938).

Белоруссия 
 Улица Крыленко — улица в Могилёве.

Россия 
 Улица Крыленко — улица в городе Артёмовском.
 Улица Крыленко — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Крыленко — улица в городе Сычёвке.
 Улица Крыленко — прежнее (1965—1994) название 1-го Обыденского переулка в Москве.

Украина 
 Улица Крыленко — улица в Горловке.
 Улица Крыленко — улица в Донецке.
 Улица Крыленко — улица в Каменце-Подольском.
 Улица Крыленко — прежнее название улицы Алексея Береста в Киеве.
 Улица Крыленко — прежнее название улицы Игоря Сикорского в городе Кривой Рог.